Брайтман (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брайтман, Забу (род. 1959) — французская актриса, кинорежиссёр и сценарист.
 Брайтман, Сара (род. 1960) — британская певица (сопрано) и актриса, исполнительница популярной музыки